Зуммо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1948) — американский музыкант и композитор.
 Зуммо, Фрэнк — американский музыкант.